Николай-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Николай-Кюеле — озёра, северо-восточнее урочища Арга-Арбын, Республика Саха (Якутия), координаты 69°15' с. ш. 151°52' в. д.
 Николай-Кюеле — озеро, на правом берегу р. Улахан-Сян, Республика Саха (Якутия), координаты 68°43' с. ш. 151°37' в. д.
 Николай-Кюеле — озеро, правобережье р. Соболох-Маян, северо-восточнее устья р. Аччыгый-Маян, Республика Саха (Якутия), координаты 67°20' с. ш. 123°45' в. д.
 Николай-Кюеле — озеро, на острове Арга-Муора-Сисе, в дельте р. Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 73°20' с. ш. 124°12' в. д.
 Николай-Кюеле — озеро, северо-восточнее оз. Арга-Эртек, Республика Саха (Якутия), координаты 68°38' с. ш. 151°40' в. д.

См. также 
 Николай-Кюель

Примечания